

События 
 Atari открывает первый Pizza Time Theater — заведение, в котором объединены пиццерия и зал игровых автоматов. Иницииатором этого был совладалец Atari Нолан Бушнелл. В июне он же выкупает у Atari права на это заведение за 500 тыс. долларов. Была открыта целая сеть таких семейных развлекательных центров, под названием Chuck E. Cheese's.
 Sega покупает Gremlin Industries
 Nakamura Manufacturing Ltd. формально переименовывается в Namco (название Namco использовалось как бренд с 1971 года) и открывает Namco Enterprises Asia Ltd. в Гонконге, первое своё подразделение за пределами Японии.

Выпуски игр 
 Cinematronics выпускает Space Wars — первый игровой автомат с векторной графикой.
 Mattel выпускает Missile Attack, первую портативную игру на ЖК-дисплее.
 Уолтер Брайт создал игру Empire, одну из первых компьютерных стратегических игр.
 Будущие основатели Infocom создают на PDP-10 первую версию игры Zork.

Технологии 
 Nintendo выпускает Color TV Game 6, представляющую собой шесть вариаций консоли с игрой Light Tennis (клон Pong). Mitsubishi, партнёр Nintendo, производит большую часть системных компонентов.
 В январе RCA Corporation выпускает игровую приставку RCA Studio II.
 В октябре Atari выпускает в продажу игровую приставку Video Computer System, более известную, как Atari 2600.

1977 год